Jean-Pierre Michel peut désigner :

 Jean-Pierre Michel (1938-2021), magistrat et homme politique français ;
 Jean-Pierre Michel (1945- ), historien de l'art, collectionneur, restaurateur d'œuvres d'art et conservateur de musée de nationalité suisse.